Ha ottenuto il titolo di Maestro Internazionale nel 1999 e di Grande Maestro nel 2006.

Principali risultati
Tre volte vincitore del Campionato scozzese: nel 1995 (ex æquo), 1998 e 2000 (ex æquo).

Dal 1994 al 2004 ha rappresentato la Scozia in 10 edizioni delle Olimpiadi degli scacchi, ottenendo complessivamente il 55% dei punti. 

Dal 1997 al 2015 ha partecipato a 11 campionati britannici a squadre (Four Nations Chess League); con il club di Guildford ha vinto due campionati (2006/07 e 2007/08).

Ha ottenuto il suo massimo rating FIDE in gennaio 2002, con 2506 punti Elo.

Assieme a Jacob Aagaard e Ari Ziegler, nel 2004 ha fondato a Glasgow la casa editrice Quality Chess.  

Ha scritto alcuni libri di scacchi, tra i quali:
 Starting Out: The Queen’s Gambit, 2002
 Starting Out: The Ruy Lopez, 2003
 Experts vs. the Sicilian (con Jacob Aagaard), Quality Chess, 2005 
 The King’s Gambit, Quality Chess, 2013

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni